Moselle Open 2014 — 12-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 15 по 21 сентября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Жиль Симон
 Парный турнир —  Юхан Брунстрём /  Равен Класен

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал двукратный его победитель и финалист прошлогоднего розыгрыша Жо-Вильфрид Тсонга (№ 12 в мире на тот момент). Француз дошёл до четвертьфинала, где уступил итоговому победителю турнира Давиду Гоффену. На этом турнире бельгиец выступал в качестве восьмого номера посева. В финале он обыграл португальца Жуана Соузу (шестой номер посева). Прошлогодний победитель соревнований Жиль Симон приехал не защищал свой титул.

В парном турнире победителем стала польская пара Марцин Матковский и Мариуш Фирстенберг. Прошлогодние чемпионы Юхан Брунстрём и Равен Класен не защищали свой титул, однако шведский теннисист принял участие в турнире. Брунстрём совместно с Филиппом Освальдом выбыли уже на старте турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Гоффен обыграл  Жуана Соузу со счётом 6-4, 6-3.
 Гоффен выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соуза сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг обыграли  Марина Драганю /  Хенри Континена со счётом 6-7(3), 6-3, [10-8].
 Матковский выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фирстенберг выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Moselle Open

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Сентябрь 2014 года
2014